Old school (școala veche) este un termen argotic ce desemna inițial cea mai timpurie perioadă a muzicii hip hop, între anii 1970 și 1980. Acum, însă poate defini orice subcultură anterioară, considerată a avea standarde mai ridicate decât nivelul actual.

Argou